Asclepi, déu grec equivalent al deu romà Esculapi, deixeble d'Hermes i de l'egipci Thot i considerat el pare dels coneixements.
 Asclepi, escriptor grec 
 Asclepi, metge grec
 Asclepi de Tral·les, filòsof peripatètic grec
 Asclepi d'Empúries, estàtua trobada a Empúries l'any 1909